Gagliano  kan syfta på:

 Gagliano – familjenamnet på en italiensk fiolbyggarfamilj från Neapel
 Gagliano Aterno – ort och kommun i provinsen L'Aquila i regionen Abruzzo i Italien
 Gagliano Castelferrato – ort och kommun i kommunala konsortiet Enna i regionen Sicilien i sydvästra Italien
 Gagliano del Capo – ort och kommun i provinsen Lecce i regionen Apulien i Italien